Am seidenen Faden heißen die Filme

 Am seidenen Faden (1938), deutsches Drama
 Am seidenen Faden (1957), britischer Kriminalfilm
 Am seidenen Faden (1991), britisch-deutscher Dokumentarfilm
 Am seidenen Faden (2004), deutsches Filmdrama
 Am seidenen Faden (2010), deutscher Kurzfilm von Peter Jeschke

Am seidenen Faden ist der Titel von:
 Am seidenen Faden (Lied) von Tim Bendzko
 Am seidenen Faden (Album) von Tim Bendzko

Siehe auch: Der seidene Faden, Film von 2017